Capivariense – abitanti di Capivari de Baixo
Capivariense – abitanti di Capivari do Sul